Toma de Algeciras puede hacer referencia a cualquiera de las siguientes ocupaciones militares que tuvo la ciudad de Algeciras a lo largo de su historia:

Toma de Algeciras (429), ocupación de la plaza por parte de los vándalos de Genserico previa a su paso al norte de África.
Toma de Algeciras (557), ocupación de la plaza por parte de los bizantinos de Liberio en un intento de restauración de Imperio romano de Occidente.
Toma de Algeciras (711), ocupación de la plaza por parte de las tropas de Tárik previa a la conquista musulmana de la península ibérica.
Toma de Algeciras (914), ocupación de la plaza por parte de las tropas del emir Abd al-Rahman III.
Toma de Algeciras (1010), ocupación de la plaza por parte de las tropas de Sulaimán al-Mustaín, rebeldes contra el califa Hisham II.
Toma de Algeciras (1026), ocupación de la plaza por parte de la taifa de Málaga de Yahya al-Muhtal.
Toma de Algeciras (1055), ocupación de la plaza por parte de la taifa de Sevilla dirigida por el propio rey Al-Mutámid.
Toma de Algeciras (1086), ocupación de la plaza por parte de las tropas almorávides del rey Yusuf Ibn Tasufin.
Toma de Algeciras (1146), ocupación de la plaza por parte de las tropas almohades del caudillo Abu Amran en nombre del califa Abd al-Mumin.
Toma de Algeciras (1344),ocupación de la plaza por parte de las tropas castellano-leonesas del rey Alfonso XI de Castilla.
Toma de Algeciras (1350), ocupación de la plaza por parte de las tropas de Pedro I de Castilla ante la revuelta de Enrique de Trastámara.
Toma de Algeciras (1369), ocupación de la plaza por parte de las tropas nazaríes del rey Muhammad V de Granada.

Véase también 
 Campaña de Algeciras para aquellas operaciones militares centradas en Algeciras.
 Sitio de Algeciras para aquellos asedios acaecidos en Algeciras.
 Batalla de Algeciras para aquellos combates acaecidos en Algeciras.